De periode in de geschiedenis van het Oude Egypte, voorafgaand aan de eerste bekende historische koninkrijken:

 Prehistorisch Egypte
Proto-dynastieke Periode, de laatste periode van het prehistorische Egypte